Тэм:

 Булатов, Рустем Баянович (также известный как «Тэм») — лидер рок-группы Lumen.
 Новикова, Наталья Игоревна (более известная под псевдонимом Тэм Гринхилл или Тэм) — композитор и поэтесса.
 Тэм-о-шентер (или тэм) — широкий шерстяной берет с помпоном на макушке.

См. также 
  — многозначная аббревиатура
  — значения